Rödbergstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Rödbergstjärnen, Västmanland, sjö i Hällefors kommun,  (6,6 ha)
Rödbergstjärnen, Dalarna, sjö i Orsa kommun, 
Rödbergstjärnen, Jämtland, sjö i Krokoms kommun, 
Rödbergstjärnen, Lappland, sjö i Åsele kommun,  (32,1 ha)

Se även
Röbergstjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn